Sonate voor fluit en piano (Poulenc)
 Sonate voor fluit en piano (Prokofjev)